

Lokalizacje

Austria 
 Julbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Niemcy 
 Julbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn